Норија Бланка има више значења:

 Норија Бланка (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Норија Бланка (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Норија Бланка (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Норија Бланка, Лас Лидијас (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Норија Бланка (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику